Корибут-Дмитро Ольгердович (бл. 1358/1359 — після 1404) — князь Новгород-Сіверський (1386–1392), князь Чернігівський.
 Дмитро Ольгердович Брянський (або Дмитро Ольгердович-старший; ?-1399) — удільний князь Брянський, Стародубський та Трубчевський з династії Гедиміновичів, засновник роду князів Трубецьких.

Примітки